Chan Hao-ching e Chan Yung-jan erano le detentrici del titolo, ma Chan Hao-ching ha partecipato al Budapest Grand Prix 2012.

Chan Yung-jan ha fatto coppia con Casey Dellacqua, ma ha perso nei quarti di finale contro Chan Chin-wei e Hsu Wen-hsin.

Il doppio del torneo di tennis Kangaroo Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jessica Pegula e Zheng Saisai che hanno battuto in finale Chan e Hsu 6–4, 3–6, [10–4].

Teste di serie

 Chan Yung-jan /  Casey Dellacqua (quarti di finale)
 Noppawan Lertcheewakarn /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)

 Jessica Pegula /  Zheng Saisai (Campionesse) 
 Han Xinyun /  Sun Shengnan (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Kangaroo Cup 2012